

Ансонія — місто, штат Коннектикут
 Ансонія — селище, штат Огайо

Див. також 
 Ансоніа